Fernando Prestes kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Fernando Prestes (ort), São Paulo, 
 Fernando Prestes (kommun), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar